

Заклічин — місто в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Заклічин — гміна в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Заклічин — село в гміні Сеправ Мисленицького повіту Малопольського воєводства

Див. також 
 Заклічин (місто)